El Gran Premio de Italia de Motociclismo de 1997 fue la cuarta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1997. Tuvo lugar en el fin de semana del 16 al 18 de mayo de 1997 en el Autódromo Internacional del Mugello, situado en la ciudad de Mugello, Italia. La carrera de 500cc fue ganada por Mick Doohan, seguido de Luca Cadalora y Nobuatsu Aoki. Max Biaggi ganó la prueba de 250cc, por delante de Marcellino Lucchi y Loris Capirossi. La carrera de 125cc fue ganada por Valentino Rossi, Jorge Martínez fue segundo y Garry McCoy tercero.

Resultados 500cc 

 Pole Position: Mick Doohan, 1:53.387
 Vuelta Rápida: Mick Doohan, 1:54.144

Resultados 250cc 

 Pole Position: Marcellino Lucchi, 1:54.474
 Vuelta Rápida: Ralf Waldmann, 1:55.416

Resultados 125cc 

 Pole Position: Jorge Martínez, 2:00.863
 Vuelta Rápida: Noboru Ueda, 2:00.555

Referencias 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 5 de junio de 2017.

1997
Italia
Deporte en Italia en 1997